Анатолий Руденко:
 Руденко, Анатолий Данилович (1927—1993) — советский политический деятель и педагог, первый секретарь Обнинского ГК КПСС; директор ОФ МИФИ.
 Руденко, Анатолий Кириллович (род. 1982) — российский актёр.